Декортикація (від латинського decorticatio, від de — приставка, що означає видалення, і cortex, родовий відмінок corticis — кора):
 Декортикація (медицина) — незворотні зміни у корі головного мозку.
 Декортикація (механіка) — механічний спосіб відділення лубової частини від деревини стебел прядильних рослин ( кендиру, кенафу, канатника, конопель ) без попередньої їх мочки. Отримуваний при декортикації луб відрізняється від волокна звичайної обробки тим, що в ньому волокно не звільнене від склеюючих пектинових та інших речовин.

Види декортикації
 Повна декортикація (розроблена в другій половині 19 століття німецьким фізіологом Ф. Гольцем на собаці) застосовується в експериментальній фізіології в цілях вивчення впливів кори на інших структури центральної нервової системи на органи. У вищих тварин при повній декортикації різко загострюються поведінкові реакції, порушується умовно-рефлекторна діяльність: тварини велику частину часу сплять, пробуджуючись лише при сильних роздратуваннях, пов'язаних з простою рефлекторною діяльністю (їжа, дефекація, сечовипускання), в стані неспання у них спостерігається хаотична рухова активність.
 Часткова декортикація — видалення (екстирпація) окремих ділянок кори великих півкуль (лобектомія, гиректомія, топектомія) — застосовується в експерименті для вивчення функцій кори великих півкуль, кіркової ланки аналізаторів, а також в клініці як нейрохірургічний метод лікування деяких органічних поразок і захворювань, пов'язаних з порушенням функцій кори. Симптом-комплекс, характерний для часткової декортикації, може виникнути в результаті травми який або області кори при розладах мозкового кровообігу, пухлинах мозку.

Багатозначні терміни
Оперативні втручання